Výraz aero může znamenat:

 latinskou předponu vztahující se k létání
 .aero – generická doména nejvyššího řádu
 Ærø – dánský ostrov
 Aerobus – dopravní systém typu monorail
 Aerotaxi – dopravní letadlo s kapacitou do 10 cestujících
 Aero (automobilka) – československá automobilka vyrábějící vozy značky Aero
 Aero Vodochody – český výrobce letadel
 Windows Aero – grafické rozhraní operačních systémů Windows Vista (6.0) a Windows Server 2008 (jako volitelná komponenta)
 Orion Aero – označení čokolády od firmy Orion
 Kino Aero – klasické kino na pražském Žižkově